Ама́нов — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Аманов, Акиф Мами оглы (1942—2021) — азербайджанский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Аманов, Алексей Иванович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Аманов, Арсланмурад Аманмурадович (род. 1990) — туркменский футболист.

Б 
 Аманов, Базар (1908—1981) — туркменский советский актёр, театральный режиссёр, драматург, народный артист СССР.
 Аманов, Батыр Амангелдиевич (род. 1978) — туркменский государственный министр, председатель госконцерна «Туркменгаз».
 Аманов, Бабамурат (1917—1987) — председатель колхоза имени Сталина Узунского района Сурхан-Дарьинской области, Герой Социалистического Труда.
 Аманов, Бултур (род. 1920) — полный кавалер ордена Славы, разведчик (1-й Белорусский фронт).

В, К 
 Аманов, Владимир Иванович (1924—1998) — полный кавалер ордена Славы, разведчик (2-й Белорусский фронт).
 Аманов, Кистаубай (род. 1932) — бригадир совхоза «Пахтаарал» Пахтааральского района Чимкентской области, Герой Социалистического Труда.

М 
 Аманов, Месген (род. 1986) — туркменский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Аманов, Мукталы (1916—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Н, Р, С, Т 
 Аманов, Назар — звеньевой колхоза «Большевик» Куня-Ургенчского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Аманов, Рамал Расул оглы (род. 1984) — азербайджанский боксёр.
 Аманов, Сергей Иванович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Аманов, Тулеубай Идрисулы (1923—1978) — советский казахский учёный, член-корреспондент АН Казахстана.



См. также 
 Аманово (Нижегородская область)

Примечания